Bruhnke ist der Familienname folgender Personen:

 John Bruhnke (* 1964), deutscher Basketballtrainer
 Kay Bruhnke (* 2001), deutscher Basketballspieler
 Ulrich Bruhnke (* 1954), deutscher Manager der Automobilindustrie